Премьер-лига в сезоне 1996/97 — пятый сезон в истории английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года. В розыгрыше приняло участие 20 команд. Борьба за титул развернулась между действующим чемпионом, «Манчестер Юнайтед», с командами «Ньюкасл Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль». В итоге чемпионом стал «Манчестер Юнайтед» после того, как «Ньюкасл» и «Ливерпуль» не смогли выиграть матчи в предпоследнем туре сезона.

Клубы, вышедшие в Премьер-лигу 
Из Первого дивизиона в Премьер-лигу сезона 1996/97 вышли «Сандерленд», «Дерби Каунти» и «Лестер Сити».

Обзор сезона

Тренерские назначения 
 «Арсенал» в сентябре 1996 года назначил главным тренером команды Арсена Венгера.
 Главный тренер «Блэкберн Роверс» Рэй Хартфорд ушёл из команды в октябре. До конца сезона клубом руководил Тони Паркс, после чего главным тренером был назначен Рой Ходжсон.
 «Челси» назначил главным тренером команды 34-летнего Рууда Гуллита, ставшего играющим тренером. Он заменил Гленна Ходдла, который был приглашён на должность главного тренера сборной Англии.
 «Ковентри Сити» перевёл Рона Аткинсона с должности главного тренера на должность директора по футболу в октябре 1996 года. На пост главного тренера был назначен 39-летний играющий тренер Гордон Стракан.
 Главный тренер «Эвертона» Джо Ройл покинул клуб в марте 1997 года. Его заменил 35-летний капитан команды Дейв Уотсон, назначенный временно исполняющим обязанности главного тренера. После окончания сезона на пост главного тренера команды был назначен Говард Кендалл, ранее уже тренировавший команду.
 «Лидс Юнайтед» уволил главного тренера Говарда Уилкинсона в сентябре и заменил его на Джорджа Грэма.
 «Ньюкасл Юнайтед» назначил главным тренером Кенни Далглиша после отставки Кевина Кигана в январе 1997 года.
 Главный тренер «Ноттингем Форест» Фрэнк Кларк ушёл в отставку в декабре 1996 года. Его временно заменил Стюарт Пирс, а три месяца спустя клуб возглавил Дейв Бэссетт из «Кристал Пэлас».
 Главный тренер «Саутгемптона» Грэм Сунесс покинул команду после своего первого сезона в клубе. Его заменил Дейв Джоунз из «Стокпорт Каунти».

Индивидуальные награды 
 Игроком года по версии футболистов был признан нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер.
 Лучшим молодым футболистом года был признан полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.
 Игроком года по версии Ассоциации футбольных журналистов был признан Джанфранко Дзола из «Челси».
 Тренером года в Премьер-лиге был признан главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ежегодные награды

Игрок сезона английской Премьер-лиги 
Награду лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги получил атакующий полузащитник «Мидлсбро» Жуниньо Паулиста.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1996/97 английской Премьер-лиги на RSSSF

Англия
Англия
1996
Спорт в Великобритании в 1996 году
Спорт в Великобритании в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997